Herk oder van Herk bezeichnet:
 Herk-de-Stad, eine belgische Stadt in der Region Flandern
 das Bauernhausmuseum Herk
 (1752) van Herk, ein Asteroid des Hauptgürtels

Herk ist der Familienname folgender Personen:
 Aritha van Herk (* 1954, Wetaskiwin), kanadische Schriftstellerin
 Gerard van Herk, kanadischer Musiker und Sprachwissenschaftler 
 Gijsbert van Herk, niederländischer Astronom
 Hans Herk, Töpfer und Kachelbäcker
 Josef Herk (* 1960), österreichischer Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Herck
 Herke
 Herken
 Herkes
 Herker